Эссекс () — многозначный термин.

Известные значения:

Персоналии 
 Эссекс, Вальтер (1540—1576) — английский политический деятель XVI века.
 Эссекс, Джемс (1723—1784) — английский архитектор.
 Роберт Деверё, 2-й граф Эссекс — фаворит Елизаветы I Английской.
 Роберт Деверё, 3-й граф Эссекс (1591—1646) английский политик, сын предыдущего.

География 
 Эссекс — графство в Англии.
 Эссекс (королевство) — королевство саксов на территории Великобритании.
 Эссекс (округ)

Города 
Канада

 Эссекс — графство в провинции Онтарио, в Канаде.

США

 Эссекс (Айова)
 Эссекс (Вермонт)
 Эссекс (Коннектикут)
 Эссекс (Массачусетс)
 Эссекс (Мэриленд)
 Эссекс (Нью-Йорк)

Корабли 
 Авианосцы типа «Эссекс»
 USS Essex (1942)
 «Эссекс (крейсер)»
 «Эссекс» — американское китобойное судно, потерпевшее крушение в 1820 году.

Примечания